El Mont d'Estagell és una muntanya de 189 metres d'altitud que es troba en el terme comunal d'Estagell, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.

Està situat al nord del terme, a l'esquerra de l'Aglí i a la dreta del Verdoble, al nord de la seva confluència. És a prop del terme comunal de Talteüll, una part del qual s'estén en els contraforts inferiors d'aquest massís.

Referències 

Estagell
Muntanyes del Rosselló